«Дэвид Боуи: История человека со звёзд» (; буквальный перевод — «Звёздная пыль») — британско-канадский художественный фильм о Дэвиде Боуи, премьера которого состоялась 16 октября 2020 года на 15-м Римском кинофестивале. Главную роль исполнил британский музыкант и актер Джонни Флинн.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1971 году, в период, предшествующий созданию Дэвидом Боуи сценического образа Зигги Стардаста. По словам создателей картины, фильм не является биографическим, в строгом смысле слова и не имеет отношение к творческому наследию Дэвида Боуи. Кинокартина освещает события, которые произошли с будущей суперзвездой в его первом американском турне. Из-за бюрократических неувязок Боуи не было позволено выступать. Вместо этого он встречается с диджеями, исполняет каверы на частных встречах, общается с американскими рокерами Игги Попом и Лу Ридом.

В главных ролях 
 Джонни Флинн — Дэвид Боуи.
 Джена Мэлоун — Энджи Боуи
 Марк Мэрон — Рон Оберман
 Дерек Моран — Терри Бернс
 Джулиан Ричингс — Тони Дефриз

Производство и релиз 
Фильм был анонсирован в июне 2019 года. Джонни Флинн получил главную роль. Съёмки шли в Торонто в Канаде и в некоторых городах США и закончились уже в сентябре 2019 года. Семья Боуи не поддержала идею создания фильма. Поэтому в картине не прозвучит ни одной песни главного героя. В саундтрек к фильму включены композиции Жака Бреля «My Death» (в оригинале, «La Mort» 1959 г.) и «Amsterdam», вышедшая на концертном альбоме Бреля Enregistrement Public à l’Olympia в 1964 году. Обе кавер-версии являлись неотъемлемой частью репертуара Дэвида Боуи в конце 60-х — начале 70-х годов. В саундтрек включена и композиция «I Wish You Would» британской рок-группы The Yardbirds, вошедшая в альбом кавер-версий Дэвида Боуи, Pin Ups 1973 г. Специально для фильма Джонни Флинн написал и исполнил песню «Good Ol' Jane». «Я ухватился за идею, что он убегает от самого себя, и подумал, что было бы здорово написать такую песню, чтобы было похоже, будто он написал ее в отеле прошлой ночью. Я хотел запечатлеть ею тот момент в его жизни. Так что моя песня о том, как Дэвид по существу копирует Лу Рида», — рассказал Флинн в интервью Boston Herald''.

Примечания